Geisel signifie « otage » en allemand et peut faire référence à :

Patronyme 
Par ordre alphabétique
  (né en 1931), homme politique allemand ;
  (né en 1966), homme politique allemand ;
  (1945–1997), journaliste et essayiste allemand ;
 Ernesto Geisel (1907–1996), militaire et homme d'État brésilien ;
  (1933–1985), journaliste et homme politique allemand ;
  (1905–1979), général brésilien ;
  (né en 1948), physicien allemand ;
 Theodor Seuss Geisel (1904–1991), auteur et illustrateur américain ;
 Thomas Geisel (né en 1963), homme politique allemand.

Divers 
 Geisel, rivière de Saxe-Anhalt, en Allemagne ;
 Geisel Library, bâtiment abritant les bibliothèques du campus de l'université de Californie à San Diego, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme germanique